Osoby o tym nazwisku:
 Roman Krutow – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa
 Władimir Krutow – rosyjski hokeista